Онихуриды  — семейство коллембол из надсемейства Onychiuroidea (Poduromorpha).

Описание 
Размер мелкий (1—2 мм). Имеют ложные глазки (настоящих глаз нет), которые располагаются на поверхности не только головы, но и на груди и брюшке. Сенсорный антеннальный орган на 3-м членике усиков сложный, состоит из защитных и сенсорных структур. Усики короткие, 4-члениковые. Голова прогнатическая. Прыгательная вилка обычно редуцирована.

Классификация 
Известно около 500 видов и 50 родов, в том числе рода Protaphorura (127 видов), Deuteraphorura (71 вид), Onychiurus (41 вида), а половина родов являются монотипными. Коллемболы семейства Onychiuridae относится к надсемейству Onychiuroidea из подотряда Poduromorpha (или отряда).

 Семейство Onychiuridae
 Подсемейство Onychiurinae Börner, 1901
 Род Absolonia — 1 вид
 Род Agraphorura — 12 видов
 Род Allonychiurus — 22
 Род Archaphorura — 3
 Род Argonychiurus — 6
 Род Arneria — 2
 Род Bionychiurus — 3
 Род Chribellphorura — 1 вид
 Род Cribrochiurus — 2
 Род Deharvengiurus — 9
 Род Detriturus — 4
 Род Deuteraphorura — более 70, в том числе Deuteraphorura kruberaensis
 Род Dimorphaphorura — 1 вид
 Род Dinochiurus — 1 вид
 Род Heteraphorura — 15
 Род Hymenaphorura — 41
 Род Kalaphorura — 10 (Kalaphorura burmeisteri)
 Род Megaphorura — 2
 Род Micraphorura — 15
 Род Micronychiurus — 6
 Род Oligaphorura — 18
 Род Ongulonychiurus — 1 вид
 Род Onychiuroides — 25
 Род Onychiurus — 47
 Род Orthonychiurus — 29
 Род Paronychiurus — 7
 Род Pilonychiurus — 1 вид
 Род Probolaphorura — 2
 Род Protaphorura — 127 (Protaphorura armata, Protaphorura cykini)
 Род Protaphorurodes — 1 вид
 Род Psyllaphorura — 8
 Род Reducturus — 1 вид
 Род Sacaphorura — 1 вид
 Род Sensillonychiurus — 3
 Род Similonychiurus — 1 вид
 Род Spelaphorura — 1 вид
 Род Spinonychiurus — 3
 Род Supraphorura — 1 вид (Supraphorura furcifera)
 Род Tantulonychiurus — 2
 Род Thalassaphorura — 36
 Род Uralaphorura — 5
 Род Vexaphorura — 1 вид
 Род Vibronychiurus — 5
 Род Wandaphorura — 1 вид
 Род Yoshiiphorura — 1 вид
 Подсемейство Lophognathellinae Stach, 1954
 Род Lophognathella 1 вид
 Род Ussuriaphorura Martynova, 1979 — 1 вид (Ussuriaphorura pluripseudocellata)
 Подсемейство Tetrodontophorinae Stach, 1954
 Род Anodontophorus — 1 вид
 Род Homaloproctus — 1 вид
 Род Tetrodontophora — 1 вид

Примечания

См. также 

 Kalaphorura ludzaki
Protaphorura eichhorni

Литература 
 Bödvarsson, H. 1970. Studies of Onychiurus armatus (Tullberg) and Folsomia quadrioculata (Tullberg) (Collembola) with special reference to morphology and taxonomy., Opuscula Entomologica Supplementum XXXXVI, 1970, p.1-182.
 Hopkin, Stephen P. (1997): The Biology of the Collembola (Springtails): The Most Abundant Insects in the World. Музей естествознания (Лондон). PDF Полный текст 
 Haaramo, Mikko (2008): Mikko’s Phylogeny Archive — Collembola. Version of 2008-MAR-11. Retrieved 2008-JUL-11.
 Börner, C. 1901. Zur Kenntnis der Apterygoten-Fauna von Bremen und der Nachbardistrikte. Beitrag zu einer Apterygoten-Fauna Mitteleuropas. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, XVII. Band, Heft 1, Mai 1901, p.1-141. PDF Полный текст
 Salmon, J. T. 1964. «An Index to the Collembola, Volume 1», Royal Society of New Zealand, Bulletin No.7, Wellington, p.1-144.
 Stevens, M. I.; McCartney, J.; Stringer, I. A. N. 2007: New Zealand’s forgotten biodiversity: different techniques reveal new records for ‘giant’ springtails. New Zealand entomologist, 30: 79-84. 
 Stevens, M. I.; Winter, D. J.; Morris, R.; McCartney, J.; Greenslade, P. 2007: New Zealand’s giant Collembola: new information on distribution and morphology for Holacanthella Börner, 1906 (Neanuridae: Uchidanurinae). New Zealand journal of zoology, 34: 63-78.
 Weiner, W. M. 1996. Generic revision of Onychiurinae (Collembola: Onychiuridae) with a cladistic analysis. Ann. Entomol. France (N.S.) 32: 163–200.

Ссылки 
 Bellinger, P. F., Christianen, K. A., and Janssens, F. 1996–2014. Checklist of the Collembola of the World . www.collembola.org

 
Семейства коллембол